Tocopero peut désigner :

Toponymes

Tocópero : l'une des 25 municipalités de l'État de Falcón ;
 Tocópero : chef-lieu de la municipalité de Tocópero dans l'État de Falcón ;